Rabina (Mostar, BiH), naseljeno mjesto u gradu Mostaru, BiH
 Rabina (Nevesinje, BiH), naseljeno mjesto u općini Nevesinje, BiH